Xinji bezeichnet:

 Xinji (辛集市), Stadt in der chinesischen Provinz Hebei
 Xinji (Changli) (新集镇), Großgemeinde im Kreis Changli der chinesischen Provinz Hebei
 Xinji (Fengtai) (新集镇), Großgemeinde im Kreis Fengtai in der chinesischen Provinz Anhui
 Xinji (Haixing) (辛集镇), Großgemeinde im Kreis Haixing in der chinesischen Provinz Hebei
 Xinji (Linxia) (新集镇), Großgemeinde im Kreis Linxia in der chinesischen Provinz Gansu
 Xinji (Luyi) (辛集镇), Großgemeinde im Kreis Luyi in der chinesischen Provinz Henan
 Xinji (Nanzheng) (新集镇), Großgemeinde im Kreis Nanzheng in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xinji (Qianxi) (新集镇), Großgemeinde im Kreis Qianxi in der chinesischen Provinz Hebei
 Xinji (Sanhe) (新集镇), Großgemeinde der Stadt Sanhe in der chinesischen Provinz Hebei
 Xinji (Wuhe) (新集镇), Großgemeinde im Kreis Wuhe in der chinesischen Provinz Anhui
 Xinji (Xin) (新集镇), Großgemeinde im Kreis Xin in der chinesischen Provinz Henan
 Xinji (Xinji) (辛集镇), Großgemeinde der gleichnamigen Stadt in der chinesischen Provinz Hebei
 Xinji (Yinan) (辛集镇), Großgemeinde im Kreis Yinan in der chinesischen Provinz Shandong
 Xinji (Yingshang) (新集镇), Großgemeinde im Kreis Yingshang in der chinesischen Provinz Anhui
 Xinji (Yizheng) (新集镇), Großgemeinde der Stadt Yizheng in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinji (Anding) (新集乡), Gemeinde im Stadtbezirk Anding in der chinesischen Provinz Gansu
 Xinji (Guan) (辛集乡), Gemeinde im Kreis Guan in der chinesischen Provinz Shandong
 Xinji (Guannan) (新集乡), Gemeinde im Kreis Guannan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinji (Lushan) (辛集乡), Gemeinde im Kreis Lushan in der chinesischen Provinz Henan
 Xinji (Pengyang) (新集乡), Gemeinde im Kreis Pengyang im Autonomen Gebiet Ningxia
 Xinji (Tongbai) (新集乡), Gemeinde im Kreis Tongbai in der chinesischen Provinz Henan
 Xinji (Zhenyuan) (新集乡), Gemeinde im Kreis Zhenyuan in der chinesischen Provinz Gansu